«Ты и я» () — индийская музыкальная романтическая комедия 2004 года.

Сюжет 
Каран Капур рисует комиксы в одной из крупнейших индийских газет. Чаще всего в его колонке появляется персонаж Hum Tum (ты и я). В Амстердаме он знакомится с Реей Пракаш. Во время одной из встреч он целует её, однако в ответ Рея решила прервать их отношения.

Через полгода они опять встречаются в Нью-Йорке. Рея помнит их поцелуй и в отместку ссорит Карана с его девушкой. С этого момента отношения Реи и Карана возобновляются.

В ролях 
 Саиф Али Кхан — Каран Капур
 Рани Мукхерджи — Рея Пракаш
 Риши Капур — Арджун Капур
 Джимми Шергил — Михир
 Абишек Баччан — Самир (камео)
 Рати Агнихотри — Aнжу Капур, мать Карана
 Кирон Кхер — Парминдер Пракаш, она же тётушка Бобби
 Иша Коппикар - Диана Фернандез (камео)

Саундтрек

Награды

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы на хинди
Кинокомедии 2004 года
Романтические комедийные фильмы 2000-х годов
Романтические кинокомедии Индии
Фильмы Индии 2004 года